

Le Sigle 
 Officine Grandi Motori – complesso di archeologia industriale di Torino (Italia)
 Organismo geneticamente modificato – essere vivente sul quale sono state applicate tecniche di ingegneria genetica

Informatica 
 .ogm – estensione file del formato Ogg per il trasporto di flussi di bit (abbreviazione di Ogg Media)

Religione 
 O.G.M. – suore oblate di Gesù e Maria